Александр Пейя (; родился 27 июня 1980 года в Вене, Австрия) — австрийский профессиональный теннисист; победитель одного турнира Большого шлема в миксте (Уимблдон-2018); финалист двух турниров Большого шлема (по разу — в мужском парном разряде и миксте); бывшая третья ракетка мира в парном разряде; победитель 17 турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Александр — один из двух детей в семье; его старшего брата зовут Кристоф. Ныне австриец женат: у него и его супруги Наташи есть двое сыновей — Ноа (род. 2012) и Элайя (род. 2015).

Пейя в теннисе с пяти лет, но до двенадцати лет он совмещал тренировки и игры в этом виде спорта с игрой в футбол. Любимые покрытия — наиболее быстрые; лучшие элементы игры — удар с бэкхенда и действия у сетки.

Спортивная карьера

1998—2010 
Начало игровой карьеры австрийца не предвещал сколько-нибудь значимых успехов в будущем: в юниорские годы он ничем не выделялся на фоне сверстников, а в первые годы взрослой карьеры неторопливо поднимался в рейтинге в обеих классификациях. Первые взрослые турниры в основной сетке из цикла «фьючерс» австриец сыграл в 1998 году и в этом же сезоне он выиграл первый титул. Летом 1999 года, вскоре после своего девятнадцатилетия, Пейя совместно с Юргеном Мельцером получил уайлд-кард на парные соревнования в Кицбюэле и дебют в ATP-туре завершился выходом в полуфинал. Через неделю с Георгом Блюмауэром он выиграл первый парный титул на дебютном для себя турнире серии «челленджер». В сентябре того же года Пейя дебютировал в составе австрийской команды в Кубке Дэвиса.

Парные результаты Пейи достаточно быстро стали заметно более качественными, чем их одиночные аналоги. К середине 2000-го года Александр впервые вошёл в топ-200, а за следующие три года, в большей степени концентрируясь на выступлениях в одиночном разряде, смог преодолеть ещё сотню строчек в классификации, параллельно записав на свой счёт ещё три титула на «челленджерах». В июле 2001 года Пейя впервые получил приглашение в основную сетку домашнего турнира ATP-тура в Кицбюэле в одиночном разряде и смог в первом круге обыграть чилийца Фернандо Гонсалеса, а затем проиграл № 4 в мире на тот момент Хуану Карлосу Ферреро. В августе он выиграл первый одиночный «челленджер», который проводился в Тольятти. Через год он ещё раз смог выиграть данный «челленджер» в России. В 2002 году австриец впервые сыграл квалификационные матчи на турниры серии Большого шлема, однако попасть в основную сетку ни на одном из них не получилось.

В июле 2003 года Пейя в паре с Юргеном Мельцером добился выхода в первый парный финал в Туре — на домашнем турнире в Кицбюэле, где они уступили титульный матч альянсу Мартин Дамм и Цирил Сук. Осенью Александр смог войти в топ-100 парного рейтинга. В одиночном разряде он смог в ноябре выиграть третий титул на «челленджерах» в карьере. В парах в том сезоне они выиграл три «челленджерах». Сезон 2004 года стал в его исполнении одним из самых успешных в одиночном разряде. В апреле он выиграл «челленджер» в Пусане. На Открытом чемпионате Франции того года он впервые смог пройти квалификационный отбор и сыграть в основной сетке, проиграв в итоге в первом раунде в одиночном разряде и в третьем (с Рогиром Вассеном) в парном. На Уимблдонском турнире Пейя также прошёл квалификацию в одиночном разряде и на этот раз смог пройти во втором раунде. На Открытом чемпионате США он смог также выиграть три матча отбора и уже в основной сетке пробился в третий раунд, обыграв во втором раунде Томаса Энквиста.

В мае 2006 года Пейя в паре с Бьорном Фау вышел в финал грунтового турнира в Мюнхене. На Ролан Гаррос их дуэт смог дойти до четвертьфинала. В июле австрийский теннисист выиграл последний в профессиональной карьере одиночный титул, взяв его на «челленджере» в Стамбуле. В 2007 году австрийцу удалось также добиться некоторых успехов в одиночном разряде. В феврале он единственный раз добрался до полуфинала соревнования основной серии ATP — на зальном турнире в Загребе. В марте он впервые на время поднялся в топ-100 парного рейтинга и в апреле смог подняться на 92-ю строчку в рейтинге.

В 2008 году Пейя в паре с немцем Филиппом Пецшнером дошёл до четвертьфинала Уимблдона. В июле в одиночном разряде он смог доиграть до 1/4 финала турнира на траве в Ньюпорте. Осенью всё с тем же Пецшнером он вышел в третий парный финал в Туре — на турнире в Вене. В 2009 году Пейя на Уимблдоне последний раз отобрался в основную сетку турнира Большого шлема. Постепенно результаты в одиночном разряде стали падать и Пейя постепенно стал больше концентрироваться на играх в парах, проведя последний сезон в одиночках в 2011 году. Несмотря на 73 сыгранных матча в основных сетках соревнований тура ATP и даже один выход в третий раунд на соревнованиях Большого шлема, большей частью проходила в играх на «челленджерах» и «фьючерсах». Из одиннадцати выигранных Александром титулов на этом уровне семь пришлись на «фьючерсы», а пять на «челленджеры».

Некоторое время Александр продолжает выступать на второстепенных турнирах, а успехи на более крупных призах приходят не очень часто: до 2011 года он ещё пару раз играет в финалах соревнований ATP, а также время от времени выдаёт удачные серии на турнирах Большого шлема: на Открытый чемпионат Франции-2006 и Уимблдоне-2008 выходя в четвертьфинал соревнований — один раз вместе с Бьорном Фау, а в другой — вместе с Филиппом Пецшнером. Качественный рывок происходит в сезоне-2011, когда австриец сразу пять раз играет в финалах соревнований основного тура ATP (и выигрывая дебютный титул); три финальные попытки были проведены в альянсе с Кристофером Касом, с которым Пейе удалось улучшить и свой пиковый результат на турнирах Большого шлема: на Уимблдоне он впервые пробился в полуфинал.

2011—2019 (успехи в парах: финал в США и № 3 в парном рейтинге, победа в миксте на Уимблдоне) 

С 2011 года произошёл качественный рост результатов в парном разряде с двумя основным напарниками по сезону — Кристофером Касом и Оливером Марахом. Летом Кас и Пейя смогли доиграть до полуфинала Уимблдонского турнира, а позже Александр уже с Марахом выиграл свой первый титул в основном туре, взяв его на грунтовом турнире в Гамбурге. В начале октября Пейя впервые вошёл в топ-20 парного рейтинга. В начале 2012 года Марах и Пейя выиграли второй совместный титул на турнире в Окленде. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне он сыграл в команде с Мельцером, однако проиграл уже во втором раунде. С июля Александр начал практиковать выступления с бразильским теннисистом Бруно Соаресом: первое выступление с ним пришлось на грунтовое соревнование в Бостаде, где пара дошла до финала. В итоге им удалось договориться о долговременном сотрудничестве. На своём первом же турнире Большого шлема альянс дошёл до четвертьфинала (на Открытом чемпионате США их остановили Марсель Гранольерс и Марк Лопес), а до конца сезона к этому были добавлены три титула в трёх финалах на турнирах Мирового тура.

Через год качественная составляющая их результатов выросла настолько, что они смогли завершить сезон в статусе второй пары мира. За 2013 год они выиграли пять титулов и трижды добирались до финалов соревнований серии Мастерс, из которых смогли выиграть в Монреале. На Больших шлемах они сумели добиться полуфинала на Ролан Гаррос, а на Открытом чемпионате США сыграли в финале, где небольшая травма Пейи не позволила им достойнее смотреться на фоне Леандра Паеса и Радека Штепанека. Эти результаты позволили австрийцу подняться на самое высокое в своей карьере — третье место парного рейтинга. На Итоговом турнире их пара дошла до полуфинала и Пейя закончил сезона № 4 в мире парного тенниса.

В 2014 году Пейя и Соарес продолжили сотрудничество и в начале сезона смогли дважды выйти в финал, однако на Открытом чемпионате Австралии они проиграли в третьем раунде. В марте Александр и Бруно добрались до финала Мастерса в Индиан-Уэллсе. Далее была серия неудачных выступлений, которая оборвалась с переходом на траву, когда они выиграли турнир в Лондоне и вышли в финал в Истборне. На Уимблдоне они дошли до четвертьфинала. В июле Пейя и Соарес отметились финалом в Габурге на грунте, а в августе на харде выиграли турнир серии Мастерс в Торонто. Открытый чемпионат США, как и Уимблдон, завершился на стадии 1/4 финала. Пейя смог финишировать в топ-10 парного рейтинга второй сезон подряд.

В 2015 году Пейя и Соарес также выиграли два титула в туре. Первый титул они взяли в начале мая на турнире в Мюнхене. На Ролан Гаррос и Уимблдоне их команда достигла четвертьфинала. Помимо этого австриец сумел выйти в финал Уимблдонского турнира в миксте в партнёрстве с Тимейей Бабош. Второго совместного титула в сезоне Пейя и Соарес добились осенью на зальном турнире в Базеле.

В 2016 году прекратилось сотрудничество с Бруно Соаресом и Пейя выступал с разными партнёрами. Начало сезона он провёл в команде с Филиппом Пецшнером и смог с ним трижды дойти до финалов разных турниров. Перед Ролан Гаррос он был заигран с разными партнёрами, однако на кортах в Париже сыграл впервые с поляком Лукашом Куботом и смог достичь полуфинала грунтового Большого шлема. Их сотрудничество продолжилось и дальше по сезону, однако оно принесло им только два выхода в финал и четвертьфинал на Открытом чемпионате США. В августе Пейя сыграл на Олимпийских играх, которые проводились в Рио-де-Жанейро. В паре с Оливером Марахом он вышел в 1/4 финала, где австрийский дуэт проиграл испанцем Марку Лопесу и Рафаэлю Надалю, которые по итогу стали олимпийскими чемпионами.

2017 году австриец сыграл не слишком удачно по сравнению с предыдущими сезонами. Он выиграл один титул в туре — в октябре в Шэньчжэне в партнёрстве с Радживом Рамом. В 2018 году в паре с Николой Мектичем он победил на двух турнирах в туре, одним из которых стал Мастерс в Мадриде. На Ролан Гаррос их команда достигла полуфинала. На Уимблдонском турнире Пейя в возрасте 38 лет смог вписать своё имя в историю тенниса и выиграл первый титул на турнирах серии Большого шлема, взяв его в миксте в альянсе с Николь Мелихар. В финальном матче за титул они проиграли Виктории Азаренко и Джейми Маррея — 7:6(1), 6:3. В 2019 году Пейя принял решение о завершении карьеры, сыграв последний раз в январе на турнире в Сиднее.

Выступления за сборную
С 1999 по 2016 год Александр регулярно призывался в австрийскую команду в Кубке Дэвиса, играя и одиночные и парные встречи. По мере развития парной карьеры Пейи тренерский штаб сборной стал рассматривать Алекандра как одного из основных претендентов на место в заявке сборной в парном матче, а в одиночных играх выпуская его на площадку лишь по большой необходимости. За 17 лет в турнире Александр в сумме сыграл 27 матчей во всех разрядах, выиграв четыре одиночные встречи и семь парных.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (25)

Победы (12) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (46)

Победы (17) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (29)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (61)

Победы (40)

Поражения (21)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Австрии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде